Pardun ist der Familienname folgender Personen:

 Arno Pardun (1903–1943), Liederschreiber des Dritten Reichs
 Hermann Pardun (1908–2009), deutscher Lebensmittelchemiker und Lebensmitteltechnologe

Siehe auch:

 Pardune